La sobrecarga es una táctica de ajedrez en la cual a una pieza defensiva se le da una obligación defensiva que no puede cumplir sin abandonar su obligación original.

Ejemplos 

Krasenkow vs. Karpov (véase diagrama), en la primera ronda del torneo de ajedrez de Corus de 2003, a medida que la torre blanca en f1 empata con la defensa del peón en f3, las negras ganan inmediatamente con 1... Re1!, sobrecargando a la torre: Si 2.Rxe1 o 2.Qc4, entonces 2...Qxf3#. Si 2.Kg2, entonces similarmente, 2...Rxf1 3.Kxf1 Qxf3+ y 4...Qxd5.

En Liviu-Dieter Nisipeanu vs. Anish Giri, Giri jugó 30 ...Bxh3! sobrecargando al peón g2, ya que 31.gxh3 se encuentra con 31...f3 (32.Re3 Qg5+).

Una sobrecarga también fue usada en Rotlewi versus Rubinstein.

Referencias 

Tácticas de ajedrez
Términos de ajedrez